

Musica
 See You Again – singolo di Miley Cyrus del 2007
 See You Again – singolo di Carrie Underwood del 2013
 See You Again – singolo di Wiz Khalifa del 2015